5. etape af Giro d'Italia 2020 var en 225 km lang , som blev kørt den 7. oktober 2020 med start i  og mål i .

Til trods for at etapen havde cirka 4600 højdemeter, lykkedes det overraskende enkeltstartspecialisten Filippo Ganna fra  at vinde sin anden etapesejr. Han overtog samtidig løbets bjergtrøje. Patrick Konrad () og løbets førende rytter João Almeida () kom på de næste to pladser, 34 sekunder efter Ganna.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Luca Wackermann (Vini Zabù-KTM) – stillede ikke til start efter ulykke dagen før.
  Pieter Weening () – gennemførte ikke pga. skader fra styrt dagen før.
  Benjamin Thomas () – gennemførte ikke pga. sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

05